Platsemolen (Koolskamp), een windmolenrestant in Koolskamp
Platsemolen (Zedelgem), een windmolenrestat in Zedelgem